Il gruppo dell'iraqite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'iraqite 
 Arapovite
 Iraqite-(La)
 Steacyite
 Turkestanite

Note 

Iraqite